Пётр Куприя́нов:
 Куприянов, Пётр Андреевич (1893—1963) — советский хирург, академик АМН.
 Куприянов, Пётр Иванович (1926—1944) — Герой Советского Союза.